Сезон 1928—1929 у Серії А — 32-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Янг Бойз.

Схід 

Результати

Центр 

Результати

Захід 

Результати

Фінал 

Результати

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1929
Швейцарія
Швейцарія